Osoby o tym nazwisku:
 Jan Meixner – polski dendrolog
 Josef Meixner – austriacki entomolog
 Josef Meixner – niemiecki fizyk teoretyk
 Josef Meixner – austriacki strzelec sportowy, olimpijczyk